Saive, dorp
 Lambert de Saive, Zuid-Nederlands componist
 Jean Le Saive I (1540-1611), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Jean Le Saive II, (ca. 1571?-1624), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Jan Baptist Le Saive II, (ca. 1604 - na 1641), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Dieudonné Saive, Belgisch wapenontwerper
 Jean-Michel Saive, Belgisch voormalig tafeltennisser
 Philippe Saive, Belgisch voormalig tafeltennisser
 Colette Saive-Boniver, Belgisch senator.
 Jean De Saive, Belgisch volksvertegenwoordiger.